Luciano de Samósata — literato grego
 Luciano Camargo — cantor da dupla Zezé di Carmargo & Luciano
 Luciano Jorge Fernandes — futebolista português
 Luciano da Rocha Neves — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos